Die kirgisische Freie-Pyramide-Meisterschaft ist ein unregelmäßig ausgetragenes Billardturnier in Kirgisistan in der Disziplin Freie Pyramide.

Rekordsieger ist der siebenmalige kirgisische Meister Kanybek Sagynbajew.

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Freie Pyramide
Kirgisistan, Freie Pyramide